Ош може да се отнася за:
 Ош (Киргизстан) – град в Киргизстан
 Ош (Франция) – град в Южна Франция
 Ош (окръг) – окръг в департамент Жерс, Южна Франция
 Лазар Ош (1768 – 1797) – френски офицер